Paroecobius är ett släkte av spindlar. Paroecobius ingår i familjen Oecobiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Paroecobius